Tulpenburg (Amstel), een voormalige buitenplaats aan de Amstel
Tulpenburg (Leeuwarden), een buurt in Leeuwarden
Tulpenburg (Suriname), een plaats in Suriname